JUM est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Jumla, un aéroport desservant la ville de Jumla, au Népal, selon le code AITA des aéroports.

Jum est un nom qui peut désigner :
 jum, une technique d'agriculture.

Code IATA des aéroports